Lake es el nombre de dos pueblos en Wisconsin (Estados Unidos):

  Lake (condado de Marinette, Wisconsin).
  Lake (condado de Price, Wisconsin).